Lista das 602 comunas do departamento francês de Mancha.

(CUC) Communauté urbaine de Cherbourg, criado em 1970.

|}

Mancha